У наведеній таблиці показаний медальний залік 14-х зимових Олімпійських ігор, які пройшли у місті Сараєво (Югославія) з 7 лютого по 14 лютого 1984 року.

Посилання 
 Міжнародний олімпійський комітет-Сараєво 1984 — Медальний залік

Зимові Олімпійські ігри 1984
1984